Beynes kan syfta på:

 Beynes, Alpes-de-Haute-Provence, fransk kommun i departementet Alpes-de-Haute-Provence
 Beynes, Yvelines, fransk kommun i departementet Yvelines